

Wydarzenia 

 Europa
 Koniec pierwszego okresu tyranii Pizystrata w Atenach. Tyran udał się na Eubeę, gdzie dorobił się majątku.

Zmarli 
 Stezychor, grecki poeta.